Nørrebrogade har flere betydninger:
 Nørrebrogade – en gade i København
 Nørrebrogade (Esbjerg) – en gade i Esbjerg
 Nørrebrogade (Fredericia) – en gade i Fredericia
 Nørrebrogade (Hedensted) – en gade i Hedensted
 Nørrebrogade (Holstebro) – en gade i Holstebro
 Nørrebrogade (Horsens) – en gade i Horsens
 Nørrebrogade (Maribo) – en gade i Maribo
 Nørrebrogade (Randers) – en gade i Randers
 Nørrebrogade (Vejle) – en gade i Vejle
 Nørrebrogade (Aarhus) – en gade i Aarhus